Дюрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Дюрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Дюрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале